Weird Tales (tijdschrift), een Amerikaans pulp-tijdschrift
Weird Tales (Karda Estra), een album van Karda Estra
Weird Tales (Golden Smog), een album van Golden Smog